Aegaeon – księżyc Saturna
 Aegaeon (Ajgajon) – w mitologii greckiej jeden z hekatonchejrów, syn Uranosa